Qeertaartivit bezeichnet:
 Qeertaartivit (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertaartivit (Inselgruppe, Sermilik), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertaartivit (Inselgruppe, Umiiviip Kangertsiva), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland